Albania je název z latiny pro:
 Albánie – současný stát v jihovýchodní Evropě
 Království Alba – středověký stát ve Skotsku
 Kavkazská Albánie – území na Kavkazu